Het tennistoernooi van Wimbledon in 2011 werd bij de mannen het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli gehouden in het Londense Wimbledon.

Titelverdedigers Jürgen Melzer en Philipp Petzschner werden in de kwartfinale uitgeschakeld. De Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan versloegen in de finale het Zweeds/Roemeense duo Robert Lindstedt/Horia Tecău.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2011